Peugeot 605 (type 6B) var en øvre mellemklassebil, bygget af den franske bilfabrikant Peugeot i Sochaux mellem juni 1989 og maj 1999.

605 afløste såvel Peugeot 604 som Peugeot 505. Med den nye model ville Peugeot reducere deres i mellemklassen meget brede modelprogram.

Historie 
605 delte i vidt omfang platform med den samtidigt udviklede Citroën XM, som blev sendt på markedet næsten samtidig med 605. Begge modeller var forhjulstrukne (604 var stadigvæk baghjulstrukket), men 605 havde ikke XM's hydropneumatiske Hydractive-affjedring.

Også stilistisk var 605 konventionel. Hvor XM var en combi coupé (eller senere også en stationcar), fandtes 605 i hele sin levetid udelukkende som sedan. Karrosseriet på 605 blev designet med hjælp fra det italienske designstudie Pininfarina, havde træk fra den et årti tidligere præsenterede Ferrari Pinin og havde i profilen ligheder med den ligeledes af Pininfarina designede Alfa Romeo 164.

Selv om den internationale motorpresse roste 605, solgte bilen på det europæiske marked ikke lige så godt som den mindre konventionelle XM. Derudover led tidlige eksemplarer af 605 (ligesom XM) af stærke kvalitetsmangler, som ødelagde modellens ry alvorligt. Derfor gennemførte Peugeot en tilbagekaldelsesaktion, hvor bl.a. det komplette udstødningssystem blev udskiftet ligesom kabelføringen i motorrummet, ligesom at der blev udført talrige yderligere omfangsrige og dyre operationer. Derved forsvandt de fleste af manglerne, men modellens ry blev ikke bedre.

605 blev kendt som tjenestebil for den franske præsident Chirac samt for indsatsen i John Frankenheimers biograffilm Ronin. 

Den kraftigste version af 605 var udstyret med en V6-motor på 3,0 liter med 24 ventiler og 147 kW (200 hk). Motoren var den såkaldte PRV-motor, som var udviklet i samarbejde med Renault og Volvo og også fandtes i en version med 12 ventiler og 123 kW (167 hk). Modellen kunne kendes på skrifttrækket SV24 på bagklappen og specielle 16"-hjul. I 1997 blev denne motor afløst af den mere moderne 3,0 V6 med tandrem, som dog kun ydede 140 kW (190 hk). Der fandtes også en 2,1-liters turbodieselmotor med hvirvelkammerindsprøjtning og ladeluftkøler, som ydede 80 kW (109 hk) og senere også en 2,5-liters turbodiesel med 95 kW (129 hk). Yderligere motorer var en benzinturbomotor med 108 kW (147 hk) og basisbenzinmotoren med 89 kW (121 hk). I enkelte eksportlande fandtes der også en karburatormotor med 84 kW (114 hk), senere 79 kW (107 hk).

Facelift 
I midten af 1994 fik modellen airbags, selestrammere og sidekollisionsbeskyttelse.

I starten af 1995 blev 605 modificeret fortil og bagtil. Den faceliftede 605 kan kendes på de større forlygter og afmørkede baglygter.

I maj 1999 blev produktionen af 605 indstillet. Efterfølgeren kom på markedet i foråret 2000 under betegnelsen 607.

Sikkerhed 
Det svenske forsikringsselskab Folksam vurderer flere forskellige bilmodeller ud fra oplysninger fra virkelige ulykker, hvorved risikoen for død eller invaliditet i tilfælde af en ulykke måles. I rapporterne Hur säker är bilen? er/var Peugeot 605 klassificeret som følger:
 1999: Mindst 20 % bedre end middelbilen
 2001: Som middelbilen
 2003: Som middelbilen
 2005: Som middelbilen
 2007: Dårligere end middelbilen
 2009: Som middelbilen
 2011: Dårligere end middelbilen
 2013: Som middelbilen
 2015: Som middelbilen
 2017: Som middelbilen

Tekniske data

Benzinmotorer

Dieselmotorer

Referencer

Litteratur 
 Automobil Revue. Katalog 1991, 1993 og 1996 (på tysk og fransk).
 Peugeot 605 instruktionsbog. Automobiles Peugeot, juni 1992. 605 DA.NO.AN. DCM 4246.
 Peugeot 605 instruktionsbog. Automobiles Peugeot, september 1993. 605 DA.NO.AN. DCM 4583.
 Peugeot 605 instruktionsbog. Automobiles Peugeot, maj 1995. AL.96605.0020 (på tysk).

Eksterne henvisninger 

605
Øvre mellemklassebiler
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 1989
Biler fra 1980'erne
Biler fra 1990'erne